Assa (stad), de hoofdplaats van de Marokkaanse provincie Assa-Zag
 Assa darlingtoni, de enige soort in het geslacht Assa, in de familie Australische fluitkikkers (Myobatrachidae)
 Assa (rivier), een rivier in Rusland